Con il nome Caterina di Valois sono conosciuti i seguenti personaggi:
Caterina di Valois (1378-1388), figlia di Carlo V di Francia e moglie di Giovanni II di Berry;
Caterina di Valois (1401-1437), figlia di Carlo VI di Francia e moglie di Enrico V d'Inghilterra;
Caterina di Valois (1428-1446), figlia di Carlo VII di Francia e moglie di Carlo I di Borgogna.